Сезон ФК «Рапід» 1923–1924 — 26-й сезон австрійського футбольного клубу «Рапід».

Склад і статистика

Чемпіонат Австрії

Матчі

Підсумкова турнірна таблиця

Кубок Австрії

Товариські матчі

Посилання 
 Статистика гравців 
 Всі матчі 
 Склад у чемпіонаті 

1923–1924
Рапід
1923 в австрійському спорті
1924 в австрійському спорті